Не́над Шли́вич (; 8 июня 1985, СФРЮ) — сербский футболист, полузащитник клуба «Будучност Добановци».

Карьера 
Воспитанник сербского клуба «Напредак» из Крушеваца. Отыграв 5 сезонов, по приглашению Олега Долматова переходит в «Ростсельмаш». После 2 лет проведенных в России, возвращается в Сербии в клуб Высшей лиги ФК «Ягодина».

На следующий сезон становится игроком футбольного клуба «Тобола». Дебютировал в чемпионате Казахстана в гостевом матче против шымкентского «Ордабасы». На протяжении сезона был подвержен травмами. Болельщики признали его лучшим игроком сезона.

Зимой 2012 года подписал с «Тоболом» новый контракт рассчитанный на два года. Перед началом сезона сменил 10 номер на 8. В игре против карагандинского «Шахтёра» получил травму и был заменен в середине первого тайма. 8 июля забил победный гол в ворота кокшетауского «Окжетпеса», этот мяч стал вторым в его карьере. По окончании сезона болельщика во второй раз выбрали Ненада лучшим игроком прошедшего сезона. 2015 году «Тобол» отказал продлевать контракт и он покинул команду в зимнее трансферное окно

Личная жизнь 
В сентябре 2012 года женился на Боряне, девушке из города Крушевац.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ростова»
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Бальцан»